2008–2009-es első osztályú osztrák labdarúgó-bajnokság (németül: Österreichische Fußballmeisterschaft, vagy Österreichische Bundesliga) bajnokság 97. szezonja. 2008. július 8-án kezdődött és 2009. május 30-án fejeződött be. A bajnok Red Bull Salzburg lett.

Részt vevő csapatok 

 SK Rapid Wien
 FC Red Bull Salzburg
 FK Austria Wien
 SK Sturm Graz
 SV Mattersburg
 LASK Linz
 SV Ried
 SC Rheindorf Altach
 SK Austria Kärnten
 Kapfenberger SV

Csapatok áttekintése

Edzőváltások

Tabella

Eredmények

A szezon első fele

A szezon második fele

A góllövőlista élmezőnye 

39 gól
  Marc Janko (RB Salzburg)

24 gól
  Erwin Hoffer (Rapid Vienna)

23 gól
  Stefan Maierhofer (Rapid Vienna)

14 gól
  Milenko Ačimovič (Austria Vienna)
  Rubin Okotie (Austria Vienna)

13 gól
  Mario Haas (Sturm Graz)
  Nacho (SV Ried)
  Hamdi Salihi (SV Ried)

12 gól
  Robin Nelisse (RB Salzburg)
  Steffen Hofmann (Rapid Vienna)
  Ilčo Naumoski (SV Mattersburg)

Külső hivatkozások 

A bajnokság hivatalos oldala 

Osztrák labdarúgó-bajnokságok
Osztrak 1